Pomnik Mikołaja Kopernika we Fromborku (1909) – niezachowany pomnik poświęcony najsłynniejszemu mieszkańcowi Wzgórza Katedralnego we Fromborku, Mikołajowi Kopernikowi, postawiony w roku 1909, zniszczony około 1945 roku
 Pomnik Mikołaja Kopernika we Fromborku (1973) – pomnik znajdujący się u stóp Wzgórza Katedralnego we Fromborku, przedstawiający Mikołaja Kopernika postawiony w roku 1973, w 500. rocznicę urodzin wielkiego astronoma